Ивана Лисяк (; родилась 17 марта 1987 года в Чаковце, СФРЮ) — хорватская теннисистка; победительница восьми турниров ITF (семь — в одиночном разряде).

Общая информация 
Ивана — одна из двух дочерей Славицы и Драгутина Лисяков; её сестру зовут Сладана.

Лисяк в теннисе с трёх лет. На корте хорватка предпочитает действовать у задней линии; любимое покрытие — хард; лучшие элементы игры — подача и удары с отскока.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (7)

Поражения (8)

Финалы турниров ITF в парном разряде (7)

Победы (1)

Поражения (6)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Хорватии